

Ленгнау — громада в кантоні Ааргау
 Ленгнау — громада в кантоні Берн

Див. також 
 Лангнау